Marsyas (griechisch Μαρσύας) ist:

 Marsyas, phrygischer Flussgott, Schutzgottheit von Kelainai und Satyr oder Silen in der griechischen Mythologie
 Marsyas. Studies in the History of Art, kunstgeschichtliche Zeitschrift

in der antiken Geographie der Name mehrerer Flüsse:
 rechter Nebenfluss des Euphrat, heute der Merzumen in der Türkei
 Nebenfluss des Orontes, heute Nahr Marzban (Wadi Tell Armid) in Syrien
 Nebenfluss des Großen Mäander, heute der Dinar Su in der Türkei
 linker Nebenfluss des Großen Mäander, heute der Çine Çayı in der Türkei

Name einer Person:
 Marsyas-Maler, Notname eines Malers des attisch-rotfigurigen Stils, Arbeiten aus der Zeit zwischen 370 und 340/30 v. Chr. 
 Marsyas von Pella (4. Jahrhundert v. Chr.), makedonischer Historiker
 Marsyas von Philippi (3. Jahrhundert v. Chr.), makedonischer Historiker
 Marsyas von Tabai, griechischer Historiker

Sonstiges:
 Marsyas (Band), eine tschechische Folk-Rock-Band